Holly Hill – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Holly Hill – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg